Johann Nepomuk Kaňka ist der Name folgender Personen:

* Johann Nepomuk Kaňka senior (1744–1798), böhmischer Jurist und Komponist
 Johann Nepomuk Kaňka junior (1772–1865), böhmischer Jurist und Komponist